Taal hace referencia a:

Geografía

Municipio de Taal, en la provincia de Batangas; 
 Lago Taal, en la provincia de Batangas; o
 Volcán Taal, en la provincia de Batangas.

Política 

 Ta'al, partido político árabe-israelí.